Билина1 — Стебло трав'янистої рослини.

 Билина2 — народна епічна пісня про богатирів та їх подвиги.

 Билиця — те, що існувало в дійсності, бувальщина, розповідь Російське «быль, былина» — очевидно, похідні від давньоруського дієслова быти «бути»; порівняй др. былина «героїчна розповідь» (Ухов Весник МГУ 1953/4, 129—135); може бути пов'язане із дієсловом билити «балакати».

Не шкодить Такую річ і записать. Бо се не казка, а билиця, Або бувальщина сказать.

Примітки

Див. також 
 Небилиця